Elsina Hidersha (n. 15 martie 1989, Berat, Albania – d. 28 februarie 2011, Tirana, Albania), mai cunoscută sub numele de scenă Emmy, a fost o cântăreață albaneză. Cele mai notabile hituri ale ei au fost „Loje fjalesh”, „Pse të dua ty”, „A ma jep”, „Rastësisht u pamë” și „Let It Play”.

Decesul  
Hidersha a fost lovită de o mașină condusă de fostul ei iubit, omul de afaceri kosovar Aziz Kelmendi, în vârstă de 47 de ani. Poliția a spus că bănuiește că incidentul a fost intenționat și a fost o chestiune de gelozie. Se pare că Kelmendi era puternic în stare de ebrietate în momentul incidentului. Incidentul s-a petrecut la orele târzii din 26 februarie 2011, când Hidersha părăsea un club de noapte în care cântase. Kelmendi ar fi urmărit-o și lovit-o cu mașina lui, deși el neagă acuzațiile. Hidersha a fost dus la Spitalul Militar din Tirana, suferind de leziuni grave ale creierului și fracturi ale craniului. Ea a intrat în comă și a murit în dimineața zilei de 28 februarie 2011.

La 24 mai 2011, procurorul a închis investigațiile, declarând că uciderea lui Emmy nu a fost luată în considerare, ci, în schimb, a fost o omucidere din neglijență și că Haziz Kelmendi va fi tras la răspundere.

Discografie

Cântece 
 „Loje fjalesh”
 „Pse të dua ty”
 "A ma jep"
 „Rastësisht u pamë”
 „Let It Play” (Lasă-l să joace)

Note  

Nașteri în 1989
Nașteri pe 15 martie
Decese în 2011
Decese pe 28 februarie
Cântăreți albanezi
Artiști asasinați
Femei ucise